Биркенвердер ():

 Биркенвердер — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Биркенвердер — железнодорожная станция, находящаяся в одноимённой коммуне, расположенной в земле Бранденбург, ФРГ.